El torneo Battle of Los Angeles (o BOLA) es un torneo anual de wrestling independiente, promovido y celebrado por Pro Wrestling Guerrilla. Con los años, el torneo ha atraído a luchadores desde A.J. Styles y Christopher Daniels hasta Bryan Danielson.  El actual ganador del torneo es Daniel García.

Formación del torneo 
El primer año del Battle of Los Angeles participaron dieciséis luchadores, con ocho combates eliminatorios de primera ronda, cuatro en los cuartos de final, dos en la semifinal y una final. En 2006 el torneo se agrandó a veinticuatro participantes, con ocho combates más de eliminación en la primera parte, tres semifinales y una final con un combate de tres esquinas. En 2008 el torneo volvió a ser de dieciséis participantes. En 2011 el torneo fue totalmente renovado, con solo ocho participantes y una noche de evento. En 2012, volvió a ser un torneo de dieciséis hombres.

Ganadores del torneo 
2005: Chris Bosh
2006: Davey Richards
2007: CIMA
2008: Low Ki
2009: Kenny Omega
2010: Joey Ryan
2011: El Generico
2012: Adam Cole
2013: Kyle O'Reilly
2014: Ricochet
2015: Zack Sabre Jr.
2016: Marty Scurll
2017: Ricochet (2)
2018: Jeff Cobb
2019: Bandido
2022: Daniel Garcia

Resultados

2005 Battle of Los Angeles 
El primer torneo anual Battle of Los Angeles se celebró el 3 y 4 de septiembre de 2005 en Los Ángeles, California.

Combates fuera del torneo
Noche uno
Hook Bomberry, Top Gun Talwar y Human Tornado derrotaron a Excalibur, Disco Machine y Chris Sabin via pinfall en 15:06

Noche dos
Hook Bomberry, T.J. Perkins y Chris Sabin derrotaron a Excalibur, Disco Machine y Ronin via pinfall en 7:08
Samoa Joe y NOSAWA derrotaron Kikutaro y Top Gun Talwar via pinfall en 11:35
Super Dragon, Jack Evans, Frankie Kazarian y El Generico derrotaron a Davey Richards, Scott Lost, Ricky Reyes y Joey Ryan via pinfall en 19:47

2006 Battle of Los Angeles 
El BOLA 2006 fue celebrado el 1, 2 y 3 de septiembre de 2006 en Reseda, California. Durante el torneo regresaron los Briscoe Brothers tras haber desaparecido de la empresa, y Super Dragon, quien estaba lesionado.

Alex Koslov fue originalmente contratado para formar parte del torneo, pero fue reemplazado por Austin Aries, tras haber ido a un seminario de seis meses a México.

En este torneo se vieron introducciones de luchadores de Dragon Gate, representado por CIMA, Genki Horiguchi y Dragon Kid.

{{8TeamBracket | RD1=Primera Ronda
| RD2=Cuartos de Final
| RD3=Semifinales
| group1=
| group2=
| RD1-team1 = Jack Evans
| RD1-team2 = Claudio Castagnoli
| RD1-score1=Pin
| RD1-score2= 14:26 
| RD1-team3 = Chris Hero
| RD1-team4 = Genki Horiguchi
| RD1-score3=Pin
| RD1-score4= 10:42 
| RD1-team5 = Frankie Kazarian| RD1-team6 = Scorpio Sky
| RD1-score5=Pin
| RD1-score6= 12:21 
| RD1-team7 = Super Dragon*
| RD1-team8 = Necro Butcher*
| RD1-score7=Pin
| RD1-score8= 25:59 
| RD2-team1 = Jack Evans| RD2-team2 = Genki Horiguchi
| RD2-score1=Pin
| RD2-score2= 10:23 
| RD2-team3 = Frankie Kazarian
| RD2-team4 = Super Dragon| RD2-score3=Bye
| RD2-score4= 00:00† 
| RD3-team1 = Jack Evans
| RD3-team2 = Super Dragon| RD3-score1=Pin
| RD3-score2= 09:16 
}}Final: Davey Richards derrotó a CIMA‡ via pinfall in 13:42 para ganar el BOLA 2006.

 = Combate sin descalificación.
† = Kazarian fue atacado por Dynasty dándole a Super Dragon un "bye" que le llevó directamente a la siguiente ronda.
‡ = Super Dragon fue atacado por Dynasty antes de su combate de la final, dejándolo fuera.

Combates fuera del torneo
Noche uno
B-Boy, Excalibur, Homicide y Human Tornado derrotaron a The Dynasty (Chris Bosh, Scott Lost y Joey Ryan) y Petey Williams via pinfall en 26:25.

Noche dos
Human Tornado derrotó a Excalibur, Petey Williams y Joey Ryan via cuenta fuera del ring en 15:56 en un combate de cuetro esquinas, Ryan retuvo el Campeonato Mundial de PWG.
Orden de eliminación:
Excalibur eliminó a Petey Williams via pinfall en 12:38.
Joey Ryan eliminó a Excalibur via pinfall en 13:42.
Joey Ryan eliminó a vía cuenta fuera del ring en 15:56.
Arrogance (Chris Bosh y Scott Lost) derrotó a los Briscoe Brothers (Jay y Mark Briscoe) y the Strong Style Thugs (B-Boy y Homicide) via pinfall en 15:25 to reteniendo el Campeonato Mundial por Parejas de PWG

Noche tres
Quicksilver, Delirious, M-Dogg 20 y Colt Cabana derrotaron a Kings of Wrestling (Chris Hero y Claudio Castagnoli), Rocky Romero y Necro Butcher via pinfall en 30:09.

 2007 Battle of Los Angeles 
El BOLA 2007 fue celebrado el 32 de agosto, 1 y 2 de septiembre de 2007 en Burbank, California. El evento sufrió muchos inconvenientes, como la lesión de ojo de Bryan Danielson, el campeón mundial de PWG, Super Dragon salió del torneo, y Chris Bosh anunció su retiro de la nada. Fueron sustituidos por el entonces luchador de TNA, Alex Shelley, un luchador local, Tony Kozina y Necro Butcher. El mes anterior, en el evento Giant-Size Annual #4, Austin Aries derrotó a Rocky Romero, tomando su puesto en el BOLA.Final: CIMA derrotó a Roderick Strong y El Generico via pinfall en 13:17 en un combate de eliminación de cuatro esquinas para ganar el BOLA 2007.
Orden de eliminación:
CIMA eliminó a El Generico via pinfall en 08:57.
CIMA eliminño a Roderick Strong via pinfall en 13:17.

Combates fuera del torneo
Noche uno
The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) derrotó a Los Luchas (Phoenix Sun y Zokre) via pinfall en 08:59.
Kevin Steen y El Generico derrotaron a Typhoon (Dragon Kid y Susumu Yokosuka) via pinfall en 18:45 para retener el campeonato mundial por parejas de PWG

Noche dos
Ronin y T.J. Perkins derrotaron a Karl Anderson y Bino Gambino via pinfall en 11:59.

Noche tres
Chris Hero, Tyler Black, Doug Williams, Susumu Yokosuka, Kevin Steen y Jack Evans derrotaron a Human Tornado, Austin Aries, Jimmy Rave, Davey Richards, Scott Lost y Karl Anderson via pinfall en 22:52.

 2008 Battle of Los Angeles 
El cuarto torneo anual BOLA fue celebrado el 1 y el dos de noviembre de 2008 en Burbank, California. El torneo estaba hecho para ser como los dos anteriores con formato de veinticuatro participantes, pero por problemas de la organización al contratar talentos se vieron obligados a coger el formato original de dieciséis participantes. Finalmente anunciaron un decimoséptimo participante, Nick Jackson, que fue añadido a uno de los combates de la primera ronda, convirtiéndose en un combate de tres esquinas.

 = Combate de tres esquinas, incluyendo a Nick Jackson.
† = Combate sin descalificación.

Combates fuera del torneo
Noche dos
Roderick Strong, Austin Aries y Davey Richards derrotaron a Joey Ryan, Chuck Taylor y Kenny Omega, y El Generico, Nick Jackson y Necro Butcher via pinfall en 27:49.

 2009 Battle of Los Angeles 
El quinto torneo anual BOLA fue celebrado el 20 y 21 de noviembre de 2009 en Reseda, California. Tras la salida de Bryan Danielson siendo campeón de PWG y dejando el título vacante, el ganador de este año también sería coronado campeón mundial de PWG. Este torneo tuvo dieciséis participantes, retomando el formato original. Los luchadores locales Brandon Gatson y Jerome Robinson se ganaron su sitio en el torneo, tras ganar combates de cuatro esquinas cualificatorios por separado en Against the Grain el 2 de octubre. Chris Sabin fue baja por lesión de cuello, y replazado por el luchador local Johnny Goodtime.

Combates fuera del torneo
Noche uno
The Cutler Brothers (Brandon Cutler y Dustin Cutler) derrotaron a Malachi Jackson y Ryan Taylor via pinfall en 08:43.

Noche dos
Colt Cabana, Jerome Robinson y Johnny Goodtime derrotaron a Austin Aries y The Cutler Brothers (Brandon Cutler y Dustin Cutler) via pinfall en 12:57.
The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) derrotaron a Kevin Steen y El Generico via pinfall en 22:19 para retener el campeonato mundial por parejas de PWG.

 2010 Battle of Los Angeles 
El sexto torneo anual BOLA se celebró el 4 y 5 de septiembre de 2010 en Reseda, California. El torneo incluyó 18 participantes.

Combates fuera del torneo
Noche uno
The Cutler Brothers (Brandon Cutler y Dustin Cutler) derrotaron a The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) via pinfall.
Noche dos
Brian Cage, Chuck Taylor and Ryan Taylor defeated Johnny Goodtime, Ricochet and Rocky Romero via pinfall
¡Peligro Abejas! (El Generico y Paul London) derrotaron a The Cutler Brothers (Brandon Cutler y Dustin Cutler) via pinfall para retener el campeonato mundial de PWG.

 2011 Battle of Los Angeles 
El séptimo torneo anual BOLA tomó lugar el 20 de agosto de 2011 en Reseda, California. Por primera vez, el torneo completo se celebró en una sola noche, con solo ocho participantes.

Combates fuera del torneo
The Dynasty (Joey Ryan y Scorpio Sky) derrotaron a The RockNES Monsters (Johnny Goodtime y Johnny Yuma) via pinfall.
The Young Bucks (Matt Jackson and Nick Jackson) defeated The Kings of Wrestling (Chris Hero and Claudio Castagnoli) via pinfall para retener el título por parejas de PWG.

 2012 Battle of Los Angeles 
El octavo torneo anual BOLA tomó lugar el 1 y 2 de septiembre de 2012 en Reseda, California. Inicialmente el 22 de julio se anunció que el torneo sería de una noche, y con doce participantes. Sin embargo, se expandió cuando otro evento que daría lugar en Reseda se canceló.

Combates fuera del torneo
Noche dos
B-Boy, Drake Younger y Willie Mack derrotaron a Davey Richards, Joey Ryan y Kyle O'Reilly via pinfall.
El Generico, Kevin Steen y Rick Knox derrotaron a Brian Cage, Matt Jackson y Nick Jackson via pinfall.
 2013 Battle of Los Angeles 
El noveno torneo anual BOLA tomó lugar el 30 y 31 de agosto de 2013 en Reseda, California. Dave Richars fue originalmente anunciado para el torneo pero luego se retiró.

Combates fuera del torneo
Noche uno
Adam Cole y The Young Bucks derrotaron a Rocky Romero, Alex Koslov y T.J. Perkins (19:51)
Noche dos
Chuck Taylor, Joey Ryan y Trent? derrotaron a B-Boy, Tommaso Ciampa y Willie Mack (17:36)
Adam Cole y The Young Bucks derrotaron a AR Fox, Candice LaRae y Rich Swann (20:44)
 2014 Battle of Los Angeles 
El décimo torneo anual BOLA tomó lugar el 29, 30 y 31 de agosto de 2014 en Reseda, California. Con una duración de 3 noches por primera vez en siete años, el torneo reunió 24 participantes.  AR Fox y Trent? estaban anunciados para el torneo, pero el 6 de agosto PWG anunció que no podían competir por lesión. Ellos fueron remplazados por Bobby Fish y Candice LeRae, respectivamente. En el primer día del torneo fue anunciado que Brian Cage sufrió una lesión y fue reemplazado por T.J. PerknisFinal: Ricochet derrotó a Johnny Gargano y Roderick Strong via pinfall para ganar el BOLA 2014 (14:41)

Combates fuera del torneo
Noche uno
PWG World Tag Team Title: The World's Cutest Tag Team (Candice LeRae & Joey Ryan) (c) derrotaron a The Inner City Machine Guns (Rich Swann & Ricochet) y Christopher Daniels & Frankie Kazarian (14:53)
Men Of Low Moral Fiber (Chuck Taylor & Kenny Omega) & Zack Sabre Jr. derrotaron a Mount Rushmore (Adam Cole, Matt Jackson & Nick Jackson) (21:46)
Noche dos
reDRagon (Bobby Fish & Kyle O'Reilly) derrotaron a Biff Busick & Drew Gulak (19:35)
The Young Bucks (Matt Jackson & Nick Jackson) derrotaron a Christopher Daniels & Frankie Kazarian (19:23)Noche tres Mount Rushmore (Adam Cole, Matt Jackson & Nick Jackson) derrotaron a ACH, Brian Myers & Chris Sabin (10:44)
 Chris Hero, Chuck Taylor, Joey Ryan, Rich Swann & Willie Mack derrotaron a Biff Busick, Bobby Fish, Cedric Alexander, Drew Gulak & Tommaso Ciampa (20:43)

 2015 Battle of Los Angeles 
El decimoprimer torneo anual BOLA tomó lugar el 28, 29 y 30 de agosto de 2015 en Reseda, California.Final: Zack Sabre Jr. derrotó Chris Hero y Mike Bailey en una elimination three-way match para ganar el BOLA 2015 (35:55) Orden de eliminación: Hero eliminó a Bailey via pinfall
 Sabre eliminó a Hero via submission
Combates fuera del torneo
Noche uno
Angelico & Jack Evans derrotaron a The Inner City Machine Guns (Rich Swann & Ricochet) (21:43)
Mount Rushmore 2.0 (The Young Bucks & Roderick Strong) derrotaron a  Euro Trash (Marty Scurll, Tommy End & Zack Sabre Jr.) (26:42)
Noche dos
Aero Star & Fenix derrotaron a Drago & Pentagon Jr. (15:55)
Mount Rushmore 2.0 (The Young Bucks & Super Dragon) derrotaron a Andrew Everett, Biff Busick & Trevor Lee en un Six Man Tag Team Guerrilla Warfare Match (16:36)Noche tres Mount Rushmore 2.0 (The Young Bucks, Roderick Strong & Super Dragon) derrotaron a Angelico, Fenix & The Inner City Machine Guns (Rich Swann & Ricochet) (19:00)
 Aero Star, Drew Galloway, Drew Gulak & The Best Friends (Chuck Taylor & Trent?) derrotaron a Andrew Everett, Drago, Mark Andrews, Timothy Thatcher & Tommaso Ciampa (22:50)
 2016 Battle of Los Angeles 
El décimo segundo torneo anual BOLA tuvo lugar el 2, 3 y 4 de septiembre de 2016 en Reseda, California. Adam Cole fue originalmente anunciado para el torneo pero luego se retiró por sí mismo y fue reemplazado por Cedric Alexander. Jack Gallagher también fue anunciado para el torneo pero no pudo llegar al show por inconvenientes con sus vuelos y finalmente fue reemplazado por Tommaso Ciampa.Final: Marty Scurll derrotó a Trevor Lee y Will Ospreay en una lucha three-way por eliminación para ganar el torneo (29:15).Orden de eliminaciones:
 Scurll y Lee eliminaron a Ospreay vía rendición (10:00).
 Scurll eliminpo a Lee vía rendición.
Combates fuera del torneo
Noche uno
Mount Rushmore 2.0 (Adam Cole & The Young Bucks) derrotaron a Bobby Fish, Dalton Castle & Kyle O'Reilly (19:22).
Noche dos
Fenix & Pentagon Jr. derrotaron a Chris Hero & Tommy End (18:23).
Matt Sydal, Ricochet & Will Ospreay derrotaron a Mount Rushmore 2.0 (Adam Cole & The Young Bucks) (20:06).Noche tres PWG World Tag Team Championship: The Young Bucks (Matt Jackson & Nick Jackson) (C) derrotaron a Fenix & Pentagon Jr para retener los campeonatos (14:34).
 Cedric Alexander, Chuck Taylor, Jeff Cobb, Jushin Thunder Liger & Tommy End derrotaron a Brian Kendrick, Matthew Riddle, Pete Dunne, Sami Callihan & Tommaso Ciampa (17:39).
 2017 Battle of Los Angeles 
El décimo tercer torneo anual BOLA tuvo lugar el 1, 2 y 3 de septiembre de 2017 en Reseda, California.Final: Richochet derrotó a Keith Lee y Jeff Cobb en una three-way por eliminación para ganar el torneo (19:00).Orden de eliminaciones:
 Lee eliminó a Cobb vía pinfall (18:47).
 Richochet eliminó a Lee vía pinfall.
Combates fuera del torneo
Noche uno
Chosen Bros (Jeff Cobb & Matthew Riddle) derrotaron a Donovan Dijak & Keith Lee (18:25).
Noche dos
The Leaders Of The New School (Marty Scurll & Zack Sabre Jr.) derrotaron a Matt Sydal & Ricochet (20:56).
The Elite (Kenny Omega & The Young Bucks) derrotaron a Flamita, Penta El Zero M & Rey Fenix (27:06).Noche tres Chuck Taylor, Flamita, Joey Janela, Mark Haskins & Morgan Webster derrotaron a Brian Cage, Jonah Rock, Sami Callihan, Trevor Lee & WALTER (23:20).
 2018 Battle of Los Angeles 
El décimo cuarto torneo anual BOLA tuvo lugar los días 14, 15 y 16 de septiembre en Los Ángeles, California. Matthew Riddle fue originalmente anunciado para el torneo pero luego fue retirado y reemplazado por Trevor Lee. Travis Banks fue inicialmente anunciado pero debido a una lesión fue sacado y reemplazado por Sammy Guevara. Chris Brookes estaba anunciado para el torneo pero por una lesión fue sacado y reemplazado por Marko Stunt.Final: Jeff Cobb derrotó a Bandido y Shingo Takagi en una three-way por eliminación para ganar el torneo (24:04).Orden de eliminaciones: Bandido eliminó a Takagi vía pinfall (9:12).
 Cobb eliminó a Bandido vía pinfall.Combates fuera del torneoNoche uno: Ringkampf (Timothy Thatcher & WALTER) derrotaron a Ilja Dragunov & Shingo Takagi (22:18).Noche dos:CIMA, Zachary Wentz & Dezmond Xavier derrotaron a Bandido, Flamita & Rey Horus (11:49).Noche tres: The Rascalz (Zachary Wentz & Dezmond Xavier) (c) derrotaron a Lucha Brothers (Penta El Zero M & Rey Fenix) por los PWG World Tag Team Titles (11:13).
Dan Barry, Darby Allin, Jody Fleisch, PCO & Puma King derrotaron a Adam Brooks, David Starr, DJ Z, T-Hawk & Timothy Thatcher (18:17).

 2019 Battle of Los Angeles 
El décimo quinto torneo anual de BOLA estuvo programado para los días 19, 20 y 22 de septiembre en el Globe Theatre de Los Ángeles, California. Bárbaro Cavernario estaba anunciado para el torneo pero por conflictos de programación del CMLL fue sacado y reemplazado por Aramis. Laredo Kid estaba anunciado para el torneo, debido a que participaría en el Exatlón fue sacado y reemplazado por Puma King.Final: Bandido derrotó a Jonathan Gresham y David Starr en una three-way por eliminación para ganar el torneo (23:26).Orden de eliminaciones: Greshman eliminó a Starr vía pinfall (14:44).
 Bandido eliminó a Greshman vía pinfall.Combates fuera del torneoNoche uno: Alex Zayne & Joey Janela derrotaron a Blake Christian & Tony Deppen (14:39).
 Lucha Brothers (Penta El Zero M & Rey Fénix) derrotaron a Mexablood (Bandido & Flamita) (18:08).Noche dos:The Rascalz (Dezmond Xavier & Zachary Wentz) derrotaron a A-Kid & Kyle Fletcher (22:27).
Puma King derrotó a Bandido y ganó el DDT Ironman Heavymetalweight Championship (0:03).
Daisuke Sekimoto & Jonathan Gresham derrotaron a Brody King & Jeff Cobb (22:47)Noche tres:The Dark Order (Evil Uno & Stu Grayson) derrotaron a Aramis & Rey Horus (14:48).
Artemis Spencer, Caveman Ugg, Jungle Boy, Orange Cassidy & Paris De Silva derrotaron a Black Taurus, Kyle Fletcher, Lucky Kid, Mick Moretti & Tony Deppen (25:49).

 2022 Battle of Los Angeles 
El décimo sexto torneo anual de BOLA estará programado para los días 29 y 30 de enero en el Globe Theatre de Los Ángeles, California. Jonathan Gresham y Davey Richards estuvieron anunciados para el torneo pero por razones desconocidos fue sacados y reemplazados por Wheeler Yuta y Blake Christian.Final: Daniel Garcia derrotó a Mike Bailey para ganar el torneo.Combates fuera del torneoNoche dos:'''
 Blake Christian, Jonah, Kevin Blackwood y Rey Horus derrotaron a Bandido, Jack Cartwheel, JD Drake & Lee Moriarty.

Véase también

Referencias

Enlaces externos 
Página wb de Pro Wrestling Guerrilla (Requiere Macromedia Flash)

Torneos de lucha libre profesional